São Pedro désigne des municipalités dans des pays lusophones :

São Pedro est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 São Pedro est une municipalité brésilienne de l'São Paulo
 São Pedro est un quartier de la ville de Belo Horizonte
 São Pedro dos Crentes est une municipalité de l'État du Maranhão
 São Pedro da União est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São Pedro dos Ferros est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Pedro do Suaçuí est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Pedro da Cipa est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 São Pedro do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 São Pedro do Iguaçu est une municipalité du Paraná
 São Pedro do Ivaí est une municipalité de l'État du Paraná
 São Pedro do Paraná est une municipalité de l'État du Paraná
 São Pedro da Aldeia est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 São Pedro da Serra est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Pedro das Missões est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Pedro do Butiá est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Pedro do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Pedro de Alcântara est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São Pedro do Turvo est ue municipalité brésilienne de l'État de São Paulo

 Le morro São Pedro est une colline de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Cap-Vert 
 São Pedro, un village sur l'île de São Vicente

São Pedro (Alandroal)
 São Pedro (Celorico da Beira)
 São Pedro (Covilhã)
 São Pedro (Faro)
 São Pedro (Figueira da Foz)
 São Pedro (Gouveia)
 São Pedro (Manteigas)
 São Pedro (Óbidos)
 São Pedro (Peniche)
 São Pedro (Porto de Mós)
 São Pedro (Torres Novas)
 São Pedro (Trancoso)
 São Pedro (Vila do Porto)
 São Pedro (Vila Real)
 São Pedro de Este (Braga)
 São Pedro de Sarracenos (Bragança)

Açores

 São Pedro (Angra do Heroísmo)
 São Pedro (Ponta Delgada)
 São Pedro (Vila Franca do Campo)

Madère

 São Pedro (Funchal)

Sao Pedro

ko:피터